Медаль Джеймса Крейга Уотсона () — награда, присуждаемая раз в два года Национальной академией наук США за вклад в астрономию. Названа в честь канадско-американского астронома Д. К. Уотсона, на средства которого учреждена. Вместе с бронзовой медалью лауреату вручаются $25 000 и $50 000 направляются на поддержку его исследований.

Награждённые медалью Джеймса Крейга Уотсона

Примечания

Ссылки 
 NAS James Craig Watson Medal

Астрономия и общество
Награды в области астрономии
Медали США
Награды Национальной академии наук США
Списки награждённых научными наградами
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1887 году